Le terme publication(s) ou Publications peut référer à:
 Advance Publications, groupe de presse américain.
 Avon Publications, maison d'édition américaine de bande dessinée.
 Biais de publication, politique éditoriale ayant pour objet et pour effet de donner aux lecteurs une perception positive de l'état d'une recherche scientifique.
 Catalogage avant publication, attribution par la bibliothèque nationale des données de catalogage à un ouvrage avant sa publication.
 Centaur Publications, maison d'édition américaine de pulps.
 Charlton Publications, maison d'édition anglophone de bande dessinée.
 Chronologie des publications phonographiques BAM : Série LD 5000, nomenclature d'édition de la maison de disques BAM.
 Chronologie des publications phonographiques BAM : Séries Cycnus, nomenclature d'édition de la maison de disques BAM.
 Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, organisme français lié à la presse et aux médias.
 Commission paritaire des publications et des agences de presse, organisme d'État français.
 Commission pour la publication des documents diplomatiques français, commission de sélection de documents historiques annotés extraits des fonds d'archives du ministère des Affaires étrangères.
 Compagnie européenne de publications, groupe de presse français.
 Condé Nast Publications, groupe de presse américain appartenant à Advance Magazine Publishers.
 Consortium universitaire de Publications numériques, réseau de négociation et d’expertise des ressources documentaires électroniques de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.
 David McKay Publications, maison d'édition américaine.
 Directeur de la publication, personne chargée au sein d’une entreprise d'édition de rendre public un document.
 Dover Publications, maison d'édition américaine de rééditions.
 Excelsior Publications, groupe de presse français familial racheté par Mondadori France.
 Fairchild Publications, groupe de presse américain appartenant à Advance Publications.
 Fawcett Publications, ancienne maison d'édition américaine de comics.
 Genesis Publications, maison d'édition britannique de livres d'art et de photographies sur la musique rock.
 Historique des publications de Lucky Luke
 Ian Fleming Publications, société détentrice des droits littéraires du personnage de James Bond créé par Ian Fleming.
 Indigo Publications, groupe de presse français.
 Key Publications, maison d'édition américaine de comic books.
 Les Publications du Québec, maison d'édition québécoise gouvernementale.
 Lev Gleason Publications, maison d'édition américaine de comic books.
 Office des publications de l'Union européenne, office interinstitutionnel qui édite les publications officielles des institutions de l'Union européenne.
 Liste de publications consacrées à la bande dessinée
 Open Publication Structure, norme pour la description des livres numériques.
 Liste des publications internes du Collège de 'Pataphysique et du Cymbalum Pataphysicum
 Liste de publications en interdialectal
 Liste des publications d'Astérix
 Liste des publications d'Emmy Noether
 Liste des publications d'Eduardo Coelho
 Liste des publications de Maurice Merleau-Ponty
 Liste des publications des aventures de Valérian et Laureline
 Liste des publications en cancérologie
 Ordonnance de non-publication, décision de justice (Canada) interdisant ou limitant aux médias la publication du dispositif d'un jugement.
 Prix de la publication Infinity Award, prix décernés par les Infinity Awards.
 Prix Noma de publication en Afrique, ancien prix littéraire récompensant des écrivains et des universitaires africains.
 Prize Publications, ancienne maison d'édition américaine.
 Publication à compte d'éditeur, mode de publication consistant, pour un éditeur, à publier un livre sélectionné.
 Publication assistée par ordinateur, fabrication des documents destinés à l'impression à l'aide d'un ordinateur en lieu et place de la typographie et de la photocomposition.
 Publication des bans, procédure rendant publique l'imminence d'un mariage.
 Publication dynamique, approche technologique visant à automatiser la production de documents et la diffusion de contenus sur différents médias.
 
 Publication numérique, ensemble des procédés informatiques permettant de générer des documents numériques destinés à être diffusés sur écran.
 Publication périodique, titre de presse paraissant régulièrement.
 Publication scientifique, communication de leurs travaux par les chercheurs scientifiques.
 Publications antisémites en France, recensement des publications antisémites en France au cours de l'histoire.
 Publications de l'École française de Rome, maison d'édition de l'École française de Rome.
 Publications Georges Ventillard, groupe de presse français.
 Publications mathématiques de l'IHÉS, revue de mathématiques.
 Publications Mission Ressources et Compétences Technologiques, maison d'édition française spécialisée dans les sciences et les technologies.
 Publications of the Astronomical Society of Japan, revue scientifique.
 Publications of the Astronomical Society of the Pacific, revue scientifique.
 Publications orientalistes de France, ancienne maison d'édition française universitaire.
 Publication ouverte, processus de création de contenu sur Internet.
 Publications sur le thème de l'urbanisme
 Success Publications, groupe de presse marocain spécialisé en presse magazines économiques.
 Système de publication pour l'Internet, logiciel libre destiné à la production de sites web.
 Triangle Publications, ancien groupe de presse américain.
 TVA Publications, maison d'édition québécoise de magazines francophones.
 Ultem Publications, maison d'édition américaine de comic book
 Walt Disney Publications, filiale de la Walt Disney Company.

Voir aussi 
 Publication